Margretelund kan syfta på:

 Margretelund, Åkersberga – ett slott och ett villaområde i Åkersberga i Österåkers kommun
 Margretelunds gård – en gård vid Ulvsundasjön, nära Johannelund, Stockholm
 Margretelund, Stockholm – ett informellt område i Ulvsunda i Bromma, Stockholm
 Margretelund, Lidköping – en stadsdel i Lidköping
 Margretelundsfortet – en försvarsanläggning strax norr om Löttingelundsvägen i Täby kommun,